Ла Салада има више значења:

 Ла Салада (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Салада, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Салада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Салада, Антонио Кастиљо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада, Ла Салада Гранде (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада, Фраксион Уно (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Салада (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Салада (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Салада (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Салада, Ла Саладита (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салада (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салада (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Салада, Луис Сотело (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Салада (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Салада (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Салада, Луис Морено (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Салада (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Салада (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Салада (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику